Murakami pode refrir-se a:
 Imperador Murakami, o 62.º Imperador do Japão.
 Murakami (Niigata), cidade japonesa na província de Niigata.
 Haruki Murakami, escritor japonês contemporâneo.

Desambiguação